Флаг Терно́вского муниципального района Воронежской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Терновского муниципального района представляет собой прямоугольное красное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее у древка — жёлтый треугольник (два угла треугольника совпадают с углами полотнища, третий угол примыкает к его верхнему краю), отстоящий от свободного края полотнища на 2/5 длины. Вдоль длинной стороны треугольника красно-жёлтая ветвь, наполовину дубовая, наполовину — терновая».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба района.

Ветвь и цветок тёрна говорят о названии района, которое связано с небольшой рекой Терновка, названной в свою очередь по терновым зарослям в долине.

Район расположен в северо-восточной части Воронежской области. Административный центр района — село Терновка — возникло в первой половине XVIII века.

Распустившийся цветок — символ расцвета жизни — символизирует красоту природы района. По территории района протекают реки: Савала, Елань, Карачан. На их водоразделе находится удивительный лесной массив — Савальский, показанный дубовой ветвью. Настоящие дубравы чередуются с болотистыми западинами с осиной и берёзой и красочной разнотравной степью. Дуб — символ крепости, долголетия, мужества и воинской доблести.

Скошенное деление символизирует сельскохозяйственные угодья района.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, достатка, уважения, стабильности.

Красный цвет — символ труда, мужества, красоты, праздника.

Примечания